

Duitsland

Baden-Württemberg 
Mühlhausen (Kraichgau), gemeente in kreis Rhein-Neckar
Mühlhausen-Ehingen, stad in kreis Konstanz
Mühlhausen im Täle, stad in kreis Göppingen

Beieren 
Mühlhausen (Franken), stad in kreis Erlangen-Höchstadt
Mühlhausen (Opper-Palts), stad in kreis Neumarkt in der Oberpfalz

Thüringen 
Mühlhausen (Thüringen),stad in kreis Unstrut-Hainich

Polen 
Młynary, het vroegere Mühlhausen

Zie ook
Mülhausen, doorverwijspagina
Mulhausen, gemeente in het Franse Bas-Rhin